Space Is the Place steht für:

 Space Is the Place (Album), Jazzalbum von Sun Ra (1973)
 Space Is the Place (Film), Science-Fiction-Film von John Coney (1974)
 Soundtrack for the Film Space is the Place, Soundtrackalbum von Sun Ra and His Intergalactic Solar Arkestra (1993)
 Space Is the Place: The Lives and Times of Sun Ra, Sun-Ra-Biografie von John Szwed (1997)